Goldblat ist der Familienname von
 Karl Goldblat (* 1948), österreichischer Künstler und Autor
 Rebecca Goldblat (* 1984), österreichische Schauspielerin